Шаворне — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шаворне — коммуна в Швейцарии, кантон Во